Эдвард Лови́нский (Lowinsky; 12 января 1908, Штутгарт — 10 октября 1985, Чикаго) — 
немецкий и американский .

Из еврейской семьи. В 1928 окончил Высшую школу музыки в Штутгарте по специализациям фортепиано, композиции и дирижирования. В 1933 защитил диссертацию «Антверпенская книга мотетов Лассо в её связи с мотетами нидерландских современников» в Гейдельбергском университете под руководством Генриха Бесселера, который повлиял на формирование стиля и метода Ловинского, установил вектор его интереса в направлении старинной музыки. В 1933-39 Ловинский жил в Нидерландах. В 1940 эмигрировал в США (гражданство в 1947). В 1942-56 преподавал в американских колледжах, в 1956-61 профессор Калифорнийского университета (в Беркли), в 1961–76 — профессор Чикагского университета.

Основная область научных интересов — западноевропейская музыка эпохи Ренессанса. Его монография о «тайном хроматическом искусстве» (secret chromatic art) в мотетах нидерландских полифонистов (1946), ставшая предметом широкой научной полемики, стимулировала интерес западных и российских учёных к старинной гармонии. В книге «Тональность и атональность в музыке XVI века»  (1961) пытался объяснить загадочную гармонию Джезуальдо, определив её как «трезвучную атональность» (triadic atonality). Обнаруженный Ловинским в трактате Лампадия (1537) фрагмент мотета Ф.Вердело считается первым примером партитурной нотации. Среди наиболее ярких, отчасти провокативных, статей Ловинского: «Конфликтные взгляды на конфликтные ключевые обозначения» (Conflicting Views on Conflicting Signatures, 1954), «Хроматический "дуэт" Вилларта: повторная экспертиза» (Adrian Willaert's Chromatic “Duo” Re-Examined, 1956), «Тайное хроматическое искусство: повторная экспертиза» (Secret Chromatic Art Re-Examined, 1972), «Проблема маньеризма в музыке: попытка дефиниции» (The Problem of Mannerism in Music: an Attempt at a Definition, 1973).

Ловинский активно занимался общественно-просветительской и организационной деятельностью. В 1964-77  выступал главным редактором серии нотных изданий «Monuments of Renaissance Music». Участник и организатор престижных международных симпозиумов и конференций, одна из наиболее крупных (в 1971) была посвящена Жоскену Депре.

Примечания

Сочинения 
 Secret chromatic art in the Netherlands motet. New York, 1946.
 Tonality and atonality in sixteenth-century music. Berkeley, 1961.
 Josquin des Prez, ed. by E.Lowinsky and B.J. Blackburn. New York 1971 (материалы международного симпозиума).
 Cipriano de Rore's Venus motet: its poetic and pictorial sources. Provo, UT, 1986.
 Music in the culture of the Renaissance and other essays, ed. B.J. Blackburn. 2 vls. Chicago, 1989 (сборник статей разных лет под редакцией жены Ловинского, музыковеда Бонни Блекбёрн)